Andreas Kunz ist der Name folgender Personen:

* Andreas Kunz (Nordischer Kombinierer) (1946–2022), deutscher Nordischer Kombinierer
 Andreas Kunz (Historiker) (* 1948), deutscher Historiker 
 Andreas Kunz (Handballspieler) (* 1982), deutscher Handballspieler
 Andreas Kunz-Lübcke (* 1964), deutscher Theologe und Hochschullehrer